Duncan är ett efternam:

 Adam Duncan
 Alfred Duncan
 Arne Duncan
 Art Duncan
 George Duncan
 Gustaf Duncan
 Hal Duncan
 Henry Duncan
 Isadora Duncan
 Jakob Duncan
 James Duncan
 Jeff Duncan
 Jimmy Duncan
 Jimmy Duncan (låtskrivare)
 John Duncan
 Jon Duncan
 Joseph Duncan
 Lindsay Duncan
 Lois Duncan
 Michael Clarke Duncan
 Niclas Gustaf Duncan
 Paul Duncan
 Richard C. Duncan
 Robert Duncan
 Robert Duncan (poet)
 Ronald Duncan
 Tim Duncan

Se även 
Duncan I av Skottland
Duncan II av Skottland

Engelska efternamn